Георгіос Караїскакіс — клефт, арматол, герой Грецької революції.

Інше
 Георгіос Караїскакіс — стадіон в місті Пірей.
 Георгіос Караїскакіс — муніципалітет в номі Арта.